Die Badminton-Seniorenweltmeisterschaft 2015 fand vom 20. bis zum 26. September 2015 in Helsingborg statt.

Sieger und Platzierte

Herreneinzel O35

Setzliste 
 Vadim Itckov (Viertelfinale)
 Stanislav Pukhov  (Champion, Gold)
 Anders Boesen (Halbfinale, Bronze)
 Tjitte Weistra (Viertelfinale)
 Thomas Blondeau (3. Runde)
 Thorsten Hukriede (Finale, Silber)
 Lars Klintrup (3. Runde)
 Konstantin Myakishev (2. Runde)
 Jim Ronny Andersen (Halbfinale, Bronze)
 Naruenart Chuaymak (Viertelfinale)
 Oliver Colin (3. Runde)
 Jeffer Rosobin (Viertelfinale)
 Rohan Kapoor (3. Runde)
 Eric Wasylyk (1. Runde)
 Andreas Borella (Viertelfinale)
 Morten Rasmussen (3. Runde)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Dameneinzel O35

Setzliste 

 Claudia Vogelgsang (Halbfinale, Bronze)
 Rebecca Pantaney (Champion, Gold)
 Aurélie Martin (3. Runde)
 Noriko Sanada (Halbfinale, Bronze)
 Ingrid Marie Holst Olsen (2. Runde)
 Katja Wengberg (3. Runde)
 Katrin Hockemeyer (2. Runde)
 Kazumi Ichinohe (Viertelfinale)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Herrendoppel  O35

Setzliste 
 Tony Gunawan /  Flandy Limpele (Champions, Gold)
 Xavier Engrand / Jérôme Krawczyk (3. Runde)
 Anders Boesen / Andreas Borella (Halbfinale, Bronze)
 Fredrik du Hane /  Lars Klintrup (2. Runde)
 Andrey Degtyarev / Vadim Itckov (Viertelfinale)
 Jan-Lennard Hay / Ingo Waltermann (3. Runde)
 Honzawa Yutaka / Matsumoto Masayuki (3. Runde)
 Daniel Plant / Philip Troke (2. Runde)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Damendoppel  O35

Setzliste 
 Rebecca Pantaney / Lynne Swan (Halbfinale, Bronze)
 Kazumi Ichinohe / Noriko Sanada (Champions, Gold)
 Svetlana Alferova / Maria Kurochkina (2. Runde)
 Sunniva Aminoff /  Claudia Vogelgsang (Finale, Silber)
 Chen Hua-wei / Chen Yu-fang (Halbfinale, Bronze)
 Manuela Nowak / Simone Weisbarth (1. Runde)
 Ewelina Bracha / Małgorzata Średnicka (1. Runde)
 Natalija Holowkina /  Tatiana Ianutc (Viertelfinale)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Mixed O35

Setzliste 
 Maurice Niesner / Claudia Vogelgsang (Halbfinale, Bronze)
 Nick Ponting / Lynne Swan (Viertelfinale)
 Thorsten Hukriede / Michaela Hukriede (Finale, Silber)
 Stanislav Pukhov  / Maria Kurochkina (3. Runde)
 Vadim Itchkov / Natalia Blokhina (3. Runde)
 Matsumoto Masayuki / Rie Matsumoto (Viertelfinale)
 Roy Rouwhorst / Georgy van Soerland (Viertelfinale)
 Tommy Sørensen / Lisbeth T. Haagensen (Champions, Gold)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Herreneinzel O40

Setzliste 
 Peter Rasmussen (Champion, Gold)
 Fernando Silva (Halbfinale, Bronze)
 Mario Carulla (zurückgezogen)
 Carsten Loesch (4. Runde)
 Fabrice Bernabé (Viertelfinale)
 Marc Götze (2. Runde)
 Dharma Gunawi (Viertelfinale)
 Gregers Schytt (Halbfinale, Bronze)
 Fredrik Bohlin (4. Runde)
 Jürgen Koch (Finale, Silber)
 Sergey Makin (2. Runde)
 Daniel Plant (4. Runde)
 Vijay Sharma (4. Runde)
 Tajuya Yamamoto (4. Runde)
 Hendrady Perdana (2. Runde)
 Andreas Schlüter (4. Runde)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Sektion 3

Sektion 4

Untere Hälfte

Sektion 5

Sektion 6

Sektion 7

Sektion 8

Dameneinzel O40

Setzliste 
 Atsuko Matsuguma (2. Runde)
 Reni Hassan (Viertelfinale)
 Michaela Meyer (Viertelfinale)
 Nilofar Mosavar Rahmani (2. Runde)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Herrendoppel O40

Setzliste 
 Heryanto Arbi / Tri Kusharyanto  (Champions, Gold)
 Peter Rasmussen / Thomas Stavngaard (Finale, Silber)
 Carl Jennings / Mark King (Halbfinale, Bronze)
 Dharma Gunawi /  Jürgen Koch (Halbfinale, Bronze)
 Jens Eriksen / Gregers Schytt (Viertelfinale)
 Martin Hagberg / Erik Sjöstedt (Viertelfinale)
 Wittaya Panomchai / Naruthum Surakkhaka (2. Runde)
 Mario Carulla /  Fernando Silva (zurückgezogen)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Damendoppel O40

Setzliste 
 Tracey Middleton / Joanne Muggeridge (Halbfinale, Bronze)
 Csilla Fórián /  Reni Hassan (Finale, Silber)
 Olga Bryant / Karina Bye (3. Runde)
 Marielle van der Woerdt / Georgy van Soerland (Viertelfinale)
 Dorota Danielak / Dorota Grzejdak (Viertelfinale)
 Michael Hukriede / Stefanie Ruberg (Halbfinale, Bronze)
 Anna Larsen / Marianne Simon (Viertelfinale)
 Christina Rindshøj / Dorte Steenberg (2. Runde)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Mixed O40

Setzliste 
 Paul Mitchell / Karina Bye (2. Runde)
 Kei Hamaji / Mie Hanyu (Viertelfinale)
 Daniel Plant / Tracey Middleton (Viertelfinale)
 Erik Sjöstedt / Nilofar Mosavar Rahmani (Finale, Silber)
 Carsten Loesch / Dorte Steenberg (Champions, Gold)
 Jochen Zepmeisel / Tanja Eberl (2. Runde)
 Carl Jennings / Joanne Muggeridge (Halbfinale, Bronze)
 Raja Kumar Gattupalli / Usha Sree Peddisetty (2. Runde)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Weblinks 
https://www.tournamentsoftware.com/sport/tournament?id=41FADC9B-841B-4AF6-B5FC-FCEB647F9DA5

Senioren 2015
Seniorenweltmeisterschaft
Badmintonwettbewerb in Schweden
Sportveranstaltung in der Gemeinde Helsingborg
Weltmeisterschaft 2015
Veranstaltung in Helsingborg